Dave Holland (1946) angol dzsesszbőgős, zeneszerző
 Dave Holland (1948–2018) angol rockdobos (Judas Priest)